L'édition 1986 du tournoi de tennis de Lorraine s'est déroulée à Metz du 10 au 16 mars et a vu la victoire du Français Thierry Tulasne qui remporte le tournoi face à l’Australien Broderick Dyke en deux sets.

Le tournoi s'est joué sur moquette en intérieur et a offert une dotation de .

Faits marquants

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lorraine
 Saison 1986 de l'ATP

Liens externes

Navigation 

ATP 1986
Metz
Tennis en France en 1986
Tennis en mars 1986